Savigné (Vienne)
ook:
Savigné-l'Évêque, Sarthe
Savigné-sous-le-Lude, Sarthe
Savigné-sur-Lathan, Indre-et-Loire